Монополія в економіці
 Монополія (гра)